Эле́йн Ка́о () — американская  и .

Биография и карьера 
Као выросла в долине Сан-Фернандо. Она окончила Калифорнийский университет в Ирвайне, получив степень бакалавра искусств и получила степень магистра изящных искусств по актёрскому мастерству в Калифорнийском институте искусств.

Наиболее известна по ролям в таких фильмах, как «Девичник в Вегасе» (2011), «Приколисты» (2009) и «Красные двери» (2005). Всего на её счету более сорока работ в фильмах и телесериалах, также играет в театре и озвучивает видеоигры, занимается продюсированием фильмов.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Калифорнийского института искусств
Киноактрисы США